El Grup D de la Copa del món de Rugbi a 15 de 2015 l'integraven Irlanda, França i Itàlia, totes elles classificades per haver quedat en una de les tres primeres posicions del seu grup a la Copa del món de Rugbi a 15 de 2011 i totes elles integrants del Torneig de les Sis Nacions, Romania com a representant europeu i Canadà com a representant americà. El grup fou un pols entre Irlanda, que venia de guanyar el Torneig de les Sis Nacions 2015 i França amb l'afegit que el primer de grup evitava trobar-se amb els All Blacks a quarts de final. Itàlia va haver de jugar-se la classificació per la Copa del Món de Rugbi de 2019 contra Romania en la darrera jornada amb victòria per l'esquadra azurri.

Classificació Final 

''Tots els horaris són en temps local (UTC+01)

Irlanda vs Canadà

França vs Itàlia 

Notes:
 Martin Castrogiovanni es converteix en el jugador italià amb més internacionalitats (114).

França vs Romania

Itàlia vs Canadà 

Notes:
 Mauro Bergamasco iguala al samoà Brian Lima en el rècord de jugar 5 copes del món consecutives.

Irlanda vs Romania 

Notes:
 Els 89.267 espectadors del partit constitueixen un nou rècord d'assistència en un partit de rugbi, superant el partit que set dies abans havíen jugat Nova Zelanda i l'Argentina.
 Suposa el partit 300 en la història de la Copa del Món de Rugbi.
 El jugador nascut a Barcelona de pares irlandesos, Jordi Murphy, fa el seu debut en una Copa del Món de Rugbi.

França vs Canadà 

Notes:
 Rémy Grosso fa el seu debut com a jugador internacional de França.

Irlanda vs Itàlia

Canadà vs Romania 

Notes:
 Mihai Lazăr i Valentin Popîrlan aconsegueixen la seva 50a internacionalitat amb Romania.
 Aquest partit suposa la major remuntada de la història de la Copa del Món de Rugbi.

Itàlia vs Romania 

Notes:
 Andrei Rădoi aconsegueix la seva 50a internacionalitat amb Romania.
 Tudorel Bratu fa el seu debut amb Romania.

França vs Irlanda 

Notes:
 Louis Picamoles aconseguia la seva 50a internacionalitat amb França.

Referències 

Copa del Món de Rugbi de 2015